

События

Древний Рим 
 Консулы Гней Генуций Авентинский (плебей) и Луций Эмилий Мамерцин (патриций) (2-й раз). Диктатор (№ 22) для вбития гвоздя Луций Манлий Капитолин Империоз, начальник конницы Луций Пинарий Натта.
 В сентябрьские иды вбит гвоздь (Рим).

Древняя Греция 
 В Афинах издаётся декрет, по которому группе дельфийских граждан, изгнанных в результате междоусобных распрей, предоставляется убежище в Афинах и ряд привилегий.
 Попытка острова Кеоса выйти из Афинского союза. Афинские стратеги Аристофан и Хабрий сломили сопротивление островитян, наложили контрибуцию и заставили заключить новый договор на более тяжёлых условиях.
 Харидем на службе у Котиса ведёт войну против афинян вокруг Херсонеса Фракийского.
 Мантинейцы порвали союз с тегейцами и обратились за помощью к Спарте. Распад Аркадского союза.
 363/362 — Афинский архонт-эпоним Хариклид.

См. также

Примечания